

Результаты соревнований

Мужчины 

{| class=wikitable style=font-size:85%
|-
! width=10 | Этап
! width=40 | Дата
! width=210 | Место проведения
! width=290 | Дисциплина
! width=210 | Первое место
! width=210 | Второе место
! width=210 | Третье место
! width=10 | Отчёт
|-
| align=center | 1
| align=center | 18.10.2020
|  Зёльден
| Гигантский слалом
|  Лукас Бротен
|  Марко Одерматт
|  Джино Кавизель
| align=center | 
|-
| align=center | 2
| align=center | 27.11.2020
|  Лех / Цюрс
| Параллельные соревнования
|  Алекси Пентюро
|  Хенрик Кристофферсен
|  Александер Шмид
| align=center | 
|-
| align=center | 3
| align=center | 05.12.2020
|  Санта-Катерина Вальфурва
| Гигантский слалом
|  Филип Зубчич
|  Жан Кранец
|  Марко Одерматт
| align=center | 
|-
| align=center | 4
| align=center | 07.12.2020
|  Санта-Катерина Вальфурва
| Гигантский слалом
|  Марко Одерматт
|  Томми Форд
|  Филип Зубчич
| align=center | 
|-
| align=center | 5
| align=center | 12.12.2020
|  Валь-д'Изер
| Супергигант
|  Мауро Кавизель
|  Адриан Смисет Сеерстед
|  Кристиан Вальдер
| align=center | 
|-
| align=center | 6
| align=center | 13.12.2020
|  Валь-д'Изер
| Скоростной спуск
|  Мартин Чатер
|  Отмар Штридингер
|  Урс Кринбюль
| align=center | 
|-
| align=center | 7
| align=center | 18.12.2020
|  Валь-Гардена / Грёден
| Супергигант
|  Александер Омодт Кильде
|  Мауро Кавизель
|  Хетиль Янсруд
| align=center | 
|-
| align=center | 8
| align=center | 19.12.2020
|  Валь-Гардена / Грёден
| Скоростной спуск
|  Александер Омодт Кильде
|  Райан Кокрэн-Сигле
|  Беат Фойц
| align=center | 
|-
| align=center | 9
| align=center | 20.12.2020
|  Альта-Бадия
| Гигантский слалом
|  Алекси Пентюро
|  Атле Ли Макграт
|  Жюстен Мюризье
| align=center | 
|-
| align=center | 10
| align=center | 21.12.2020
|  Альта-Бадия
| Слалом
|  Рамон Ценхойзерн
|  Мануэль Феллер
|  Марко Шварц
| align=center | 
|-
| align=center | 11
| align=center | 22.12.2020
|  Мадонна-ди-Кампильо
| Слалом
|  Хенрик Кристофферсен
|  Себастиан Фосс-Сулевог
|  Алекс Винатцер
| align=center | 
|-
| align=center | 12
| align=center | 29.12.2020
|  Бормио
| Супергигант
|  Райан Кокрэн-Сигле
|  Винцент Крихмайр
|  Адриан Смисет Сеерстед
| align=center | 
|-
| align=center | 13
| align=center | 30.12.2020
|  Бормио
| Скоростной спуск
|  Маттиас Майер
|  Винцент Крихмайр
|  Урс Кринбюль
| align=center | 
|-
| align=center | 14
| align=center | 06.01.2021
|  Загреб
| Слалом
|  Линус Штрассер
|  Мануэль Феллер
|  Марко Шварц
| align=center | 
|-
| align=center | 15
| align=center | 08.01.2021
|  Адельбоден
| Гигантский слалом
|  Алекси Пентюро
|  Филип Зубчич
|  Марко Одерматт
| align=center | 
|-
| align=center | 16
| align=center | 09.01.2021
|  Адельбоден
| Гигантский слалом
|  Алекси Пентюро
|  Филип Зубчич
|  Лоик Мейяр
| align=center | 
|-
| align=center | 17
| align=center | 10.01.2021
|  Адельбоден
| Слалом
|  Марко Шварц
|  Линус Штрассер
|  Дейв Райдинг
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 15.01.2021
|  Венген
| Скоростной спуск
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 18
| align=center | 16.01.2021
|  Флахау
| Слалом
|  Мануэль Феллер
|  Клеман Ноэль
|  Марко Шварц
| align=center | 
|-
| align=center | 19
| align=center | 17.01.2021
|  Флахау
| Слалом
|  Себастиан Фосс-Сулевог
|  Марко Шварц
|  Алекси Пентюро
| align=center | 
|-
| align=center | 20
| align=center | 22.01.2021
|  Кицбюэль
| Скоростной спускМеста распределены по результатам 30 из 55 участников, оставшиеся 25 участников не стартовали из-за сильного ветра
|  Беат Фойц
|  Маттиас Майер
|  Доминик Парис
| align=center | 
|-
| align=center | 21
| align=center | 24.01.2021
|  Кицбюэль
| Скоростной спуск
|  Беат Фойц
|  Жоан Кларе
|  Маттиас Майер
| align=center | 
|-
| align=center | 22
| align=center | 25.01.2021
|  Кицбюэль
| Супергигант
|  Винцент Крихмайр
|  Марко Одерматт
|  Маттиас Майер
| align=center | 
|-
| align=center | 23
| align=center | 26.01.2021
|  Шладминг
| Слалом
|  Марко Шварц
|  Клеман Ноэль
|  Алекси Пентюро
| align=center | 
|-
| align=center | 24
| align=center | 30.01.2021
|  Шамони
| Слалом
|  Клеман Ноэль
|  Рамон Ценхойзерн
|  Марко Шварц
| align=center | 
|-
| align=center | 25
| align=center | 31.01.2021
|  Шамони
| Слалом
|  Хенрик Кристофферсен
|  Рамон Ценхойзерн
|  Сандро Симоне
| align=center | 
|-
| align=center | 26
| align=center | 05.02.2021
|  Гармиш-Партенкирхен
| Скоростной спуск
|  Доминик Парис
|  Беат Фойц
|  Маттиас Майер
| align=center | 
|-
| align=center | 27
| align=center | 06.02.2021
|  Гармиш-Партенкирхен
| Супергигант
|  Винцент Крихмайр
|  Маттиас Майер
|  Марко Одерматт
| align=center | 
|-
| colspan=2 align=center bgcolor=#FFFFFF | 2021
| bgcolor=#FFFFFF |  Кортина-д'Ампеццо
| colspan=5 align=center bgcolor=#FFFFFF | Чемпионат мира
|-
| align=center | 28
| align=center | 27.02.2021
|  Банско
| Гигантский слалом
|  Филип Зубчич
|  Матьё Февр
|  Штефан Бреннштайнер
| align=center | 
|-
| align=center | 29
| align=center | 28.02.2021
|  Банско
| Гигантский слалом
|  Матьё Февр
|  Марко Одерматт
|  Алекси Пентюро
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 05.03.2021
|  Зальбах-Хинтерглемм
| Скоростной спуск
| colspan=3 align=center | ''соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 30
| align=center | 06.03.2021
|  Зальбах-Хинтерглемм
| Скоростной спуск
|  Винцент Крихмайр
|  Беат Фойц
|  Маттиас Майер
| align=center | 
|-
| align=center | 31
| align=center | 07.03.2021
|  Зальбах-Хинтерглемм
| Супергигант
|  Марко Одерматт
|  Маттьё Беле
|  Винцент Крихмайр
| align=center | 
|-
| align=center | 32
| align=center | 13.03.2021
|  Краньска-Гора
| Гигантский слалом
|  Марко Одерматт
|  Лоик Мейяр
|  Штефан Бреннштайнер
| align=center | 
|-
| align=center | 33
| align=center | 14.03.2021
|  Краньска-Гора
| Слалом
|  Клеман Ноэль
|  Виктор Мюффа-Жанде
|  Рамон Ценхойзерн
| align=center | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | —
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 17.03.2021
| bgcolor=#DCDCDC |  Ленцерхайде
| bgcolor=#DCDCDC | Скоростной спуск
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC | соревнования не проводились
| align=center bgcolor=#DCDCDC | —
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | —
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 18.03.2021
| bgcolor=#DCDCDC |  '''Ленцерхайде
| bgcolor=#DCDCDC | Супергигант
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC | соревнования не проводились
| align=center bgcolor=#DCDCDC | —
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 34
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 20.03.2021
| bgcolor=#DCDCDC |  Ленцерхайде
| bgcolor=#DCDCDC | Гигантский слалом
| bgcolor=#DCDCDC |  Алекси Пентюро
| bgcolor=#DCDCDC |  Филип Зубчич
| bgcolor=#DCDCDC |  Матьё Февр
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 35
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 21.03.2021
| bgcolor=#DCDCDC |  Ленцерхайде
| bgcolor=#DCDCDC | Слалом
| bgcolor=#DCDCDC |  Мануэль Феллер
| bgcolor=#DCDCDC |  Клеман Ноэль
| bgcolor=#DCDCDC |  Алекси Пентюро
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|}

 Женщины 

|}

 Женщины 

 Достижения Первая победа в карьере

Первый подиум в карьереПобеды на этапах кубка мира

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2020/2021
Кубок мира по горнолыжному спорту